DB-Baureihe 152 bezeichnet

 ab 1968 bei der Deutschen Bundesbahn die Lokomotiven der DR-Baureihe E 52
 bei der Deutschen Bahn die ab 1996 hergestellten Lokomotiven der Baureihe Siemens ES64F